Оста́пенко — поширене українське прізвище, походить від імені Остафій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Стахій), зменшуване Остап, також Осташ, Остан, Стаф.

Носії

А 
 Остапенко Альона (нар. 1997) — латвійська тенісистка.
 Остапенко Анатолій Дмитрович ( 1968) — український юрист, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Остапенко Андрій Дмитрович (1975) — український гітарист, заслужений артист України.
  (1925–1979) — Герой Радянського Союзу.
 Остапенко Андрій Маркіянович (1915—1980) — український радянський партійний і комсомольський діяч. Депутат Львівської обласної ради депутатів трудящих.
 Анна Остапенко (* 1997) — українська акторка.

Б 
 Остапенко Борис Васильович (* 1943) — український поет, член Національної спілки письменників України, лауреат премії «Золоте перо».

В 
 Остапенко Василь Макарович (1937) — Заслужений працівник культури України (1984), член Національної спілки художників України.
 Остапенко Віктор Васильович (? — ?) — новатор виробництва, бригадир токарів-розточувальників. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Остапенко Владислав Станіславович (1963—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
  (1956) — радянський та російський учений у галузі механіки, доктор фізико-математичних наук.
 Остапенко Володимир:
 Остапенко Володимир Петрович (1936) — перший заступник Генерального інспектора Генеральної військової інспекції при Президентові України.
 ‎Остапенко Володимир Сергійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Г 
 Остапенко Галина Вікторівна — заслужений працівник соціальної сфери України.

Д 
 Остапенко Дмитро Іванович (1946) — український державний і культурний діяч, міністр культури і мистецтв України (1995—1999 рр.), генеральний директор Національної філармонії України.
  (1924–1994) — Герой Радянського Союзу.

З 
 Остапенко Зиновій Трифонович (1904 — 1956) — український композитор, заслужений артист УРСР.

І 
  (1914–1992) — Герой Радянського Союзу.
 Остапенко Іван Максимович (1930—2011) — голова колгоспу. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання.
  (1923–1964) — Герой Радянського Союзу.
 Остапенко Ігор Вікторович — майор Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Остапенко Ілля Опанасович (1904—1944) — капітан Робітничо-селянської Червоної Армії, учасник німецько-радянської війни, радянський парламентер, убитий у Будапешті.
 Остапенко Інна Харитонівна (1935) — передовик виробництва в галузі виноградарства.

Й 
 Остапенко Йосип Васильович (1918—1962) — офіцер РСЧА, учасник німецько-радянської війни. Герой Радянського Союзу.

Л 
 Остапенко Лариса Іванівна (1935—2010) — українська співачка.

М 
  (1953—1992) — державний і громадський діяч Придністровської Молдавської Республіки.
 Остапенко Марія Арсентіївна (? — ?) — вчителька, директор семирічної школи. Депутат Верховної Ради УРСР 4—5-го скликань.
 Остапенко Меланія Семенівна (? — ?) — вчителька семирічної (неповної середньої) школи. Депутат Верховної Ради СРСР 4-го скликання.
 Остапенко Микита Іванович (1904 — ?) — український радянський діяч, селянин. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.

О 
 Остапенко Олег Володимирович (1977) — український футболіст, воротар.
 Остапенко Олег Володимирович (1993—2015) — старший лейтенант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Остапенко Олег Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Остапенко Олег Миколайович (1957) — голова Роскосмосу.
 Остапенко Олег Олегович (* 1997) — український футболіст, захисник.
 Остапенко Олександр Петрович (1854—?) — директор Харківського ветеринарного інституту (1904—1909).
 Остапенко Олександр Федорович (1940) — український державний діяч, народний депутат України.
 Остапенко Олексій Георгійович (1991—2020) — капітан Збройних сил України.
 Остапенко Олексій Іванович (1948) — доктор юридичних наук.
 Остапенко Олексій Олександрович (1986) — російський волейболіст, олімпійський медаліст.
 Остапенко Олесь (1920—1970) — білоруський поет, літературознавець.

П 
  (1928—2012) — радянський льотчик-випробувач, Герой Радянського Союзу.
 Остапенко Петро Пилипович (1922—2010)  — український скульптор, заслужений художник УРСР.

С 
  (1952) — юний радянський актор («Військова таємниця» (1956), «Казка про Хлопчиша-Кибальчиша» (1964) — Хлопчиш-Кибальчиш).
  (1986) — казахстанський футболіст.
 Остапенко Сергій Степанович (1881—1937) — український економіст, державний і політичний діяч.

Т 
 Остапенко Тетяна Анатоліївна — заступник генерального директора Національної наукової медичної бібліотеки України; заслужений працівник культури України.

Ю 
 Остапенко Юлія Володимирівна (1980) — українська письменниця-фантаст.

Див. також 
 Остапенко-Перший
 Остапенко-Другий
 Остапенка

Примітки 

Прізвища на -енко